Manuel Komnenos ist der Name folgender Personen: 

 Manuel I. Komnenos (1118–1180), byzantinischer Kaiser von 1143 bis 1180, siehe Manuel I. (Byzanz)
 Manuel Komnenos (Prinz) (1145–nach 1185), byzantinischer Prinz
 Manuel Komnenos Dukas Angelos († 1241), Herrscher von Thessaloniki und Thessalien von 1230 bis 1237
 Manuel I. Komnenos (um 1218–1263), Kaiser von Trapezunt von 1238 bis 1263, siehe Manuel I. (Trapezunt)
 Manuel II. Komnenos (um 1323–1333), Kaiser von Trapezunt 1332, siehe Manuel II. (Trapezunt)
 Manuel Komnenos Raul Asanes († 1355/1358), byzantinischer Heerführer
 Manuel III. Komnenos  (1364–1417), Kaiser von Trapezunt von 1390 bis 1417, siehe Manuel III. (Trapezunt)